Griša – ipocoristico del nome proprio di persona maschile russo «Григорий», traslitterato Grigorij (Gregorio)
 Griša – racconto di Anton Čechov, pubblicato per la prima volta nel 1886